Сегунда Лига 2003/2004 годов () — 14-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 17 августа 2003 года и закончился 9 мая 2004 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сегунда 2003/04 на rsssf.com

2003/2004
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2003 году
Спорт в Португалии в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004